Мортен Тране Брюнних (, 1737—1827) — датский зоолог и минералог.

Биография 
Брюнних родился в Копенгагене в семье художника. Он изучал восточные языки и теологию, но вскоре начал интересоваться естествознанием. Его наблюдения за насекомыми вошли в труд Эрика Понтоппидана младшего «Den Danske Atlas eller Konge-Riget Dannemark» (1763—1781). Когда он принял на попечение коллекцию судьи Христиана Фляйшера, он очень заинтересовался орнитологией, и в 1764 году он издал сочинение «Ornithologia borealis», в котором впервые были описаны птицы Скандинавии.

Брюнних издал в 1764 году «Entomologia». Затем он предпринял длительное путешествие по Средиземному морю вокруг Европы, во время которого он изучал рыб, которых впоследствии он упомянул в своём произведении «Ichthyologia Massiliensis» в 1768 году.

После своего возвращения он вступил в должность доцента естествознания и экономики Университета Копенгагена. Здесь он основал музей естествознания и написал книгу для своих студентов — «Zoologiae fundamenta praelectionibus academicis accommodata».

В честь Брюнниха называют вид птиц Толстоклювая кайра, (), () и паук-оса ().

Научные труды 
 Prodromus insectologiæ Siælandicæ. Kopenhagen 1761.
 Die natürliche Historie des Eider-Vogels. Kopenhagen 1763.
 Eder-Fuglens Beskrivelse. Kopenhagen 1763.
 Tillæg til Eder-Fuglens Beskrivelse. Kopenhagen 1763.
 Entomologia. Godiche, Kopenhagen 1764.
 Ornithologia borealis. Kall & Godiche, Kopenhagen 1764.
 Ichthyologia Massiliensis. Roth & Proft, Kopenhagen, Leipzig 1768.
 Appendix to Cronstedt’s Mineralogy. London 1772.
 Zoologiæ fundamenta praelectionibus academicis accommodata. Pelt, Kopenhagen 1771/72.
 Mineralogie. Simmelkiær & Logan, Kopenhagen, St. Petersburg 1777-81.
 Dyrenes Historie og Dyre-Samlingen ud Universitetes Natur-Theater. Kopenhagen, 1782.
 Literatura Danica scientiarum naturalium. Kopenhagen, Leipzig 1783.
 Catalogus bibliothecæ historiæ naturalis. Kopenhagen 1793.
 Historiske Efterretninger om Norges Biergverker. Kopenhagen 1819.
 Kongsberg Sölvbergwerk i Norge.'' Kopenhagen 1826.

Литература 
 Brünnich, M. T. & Georgi, J. G.: Martin Thrane Brünnich. Logan, St. Petersburg 1781.
 

Минералоги Дании
Орнитологи Дании
Энтомологи Дании
Члены Норвежского королевского общества наук и литературы